Sochy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Polen:
 Sochy (Ermland-Mazurië)
 Sochy (Lublin)